Niemcy:
 Usedom – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Usedom – wyspa, pol. Uznam
 Usedom-Nord – związek gmin (Amt) w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Usedom-Süd – związek gmin (Amt) w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Usedom-Wollin – dawny powiat

Inne:
 Used – gmina w Hiszpanii, w prowincji Saragossa, w Aragonii
 Usedom – ród